DeLuxe Six bzw. Deluxe Six steht für folgende Automodelle:

 Hudson DeLuxe Six, Fahrzeugmodell der Marke Hudson
 Pontiac Deluxe Six, Fahrzeugmodell der Marke Pontiac